Kung Fu Kid (jogo eletrônico) — de 1987 do Sega Master System
Karate Kid (2010) — filme cujo nome da pré-produção foi Kung Fu Kid
Kung Fu Kun — filme japonês de 2008, conhecido no Brasil pelo nome "Kung Fu Kid"

Desambiguações de cinema